Sinfonia d'amore (A Song of Kentucky) – film del 1929 diretto da Lewis Seiler 
 Sinfonia d'amore (Blossom Time) – film del 1934 diretto da Paul L. Stein
 Sinfonia d'amore – film del 1954 diretto da Glauco Pellegrini